Fritz Fischer kan syfta på:

 Fritz Fischer, tysk historiker
 Fritz Fischer, tysk SS-läkare